Lugg steht für:
 Lugg Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Mount Lugg, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 River Lugg, Fluss in Großbritannien
 Lugg Henge; Henge im County Dublin